Abd Allah al-Battal (mort 740) fou un famós ghazi (lluitador per l'expansió de l'islam). Al-Battal vol dir "Valent" o "Heroi".

Apareix esmentat per primer cop en el regnat de Hixam ben Abd-al-Malik (724–743). Posteriorment se'l va associar a l'expedició de Maslama ibn Abd al-Malik contra Constantinoble el 717, però probablement no és altra cosa que una llegenda. Històricament el 728 al front de l'avantguarda de Muawiya ibn Hisham es va apoderar de Gangra a Paflagònia. El 731/732 va participar en l'expedició en la qual va morir un altre ghazi famós: Abd al-Wahhab ibn Bukht. El 732 o 733 en l'expedició de Muawiya ibn Hisham a Frígia, va derrotar a Akroinon a un general romà d'Orient anomenat Constantí. Participava en les incursions del 740 contra l'Àsia Menor romana d'Orient dirigides per Sulayman ibn Hisham, en un destacament dirigit pel governador de Malatya Malik ibn Shahib (o Shuayb), quan aquest destacament fou sorprès per l'emperador Lleó III Isàuric i el seu fill Constantí prop d'Akroinon i derrotat; els dos caps van morir i els que van sobreviure van tenir força dificultats en unir-se a Sulayman ibn Hisham a Synnada.

Militars àrabs
Morts a Turquia